Михаи́л Ко́ршунов:
 Коршунов, Михаил Леонтьевич (1921—1995) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Коршунов, Михаил Павлович (1924—2003) — советский детский писатель.